Witkop ist der Familienname folgender Personen: 
 Bernhard Witkop (1917–2010), US-amerikanischer Chemiker
 Milly Witkop (1877–1955), russische Anarchafeministin
 Philipp Witkop (1880–1942), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch
 Wijdekop
 Wittkop
 Wittkopp